Stark se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bill P.Stark
 Robert Mackenzie Stark